AFFA steht für:
 Angels Forever, Forever Angels, ein Slogan der Hells Angels
 Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası, der aserbaidschanische Fußballverband
 Affa (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing im Landkreis Straubing-Bogen in Niederbayern

AFFA